Микулин — многозначный термин.

Топоним 
 Микулин — древнерусский город в Тверской земле.
 Микулин — древнерусский город в Галицкой земле.

Фамилия 
 Микулины — русские дворянские роды
 Микулин, Александр Александрович (1867—1927) — коллежский секретарь, заложник, расстрелян в ответ на убийство П. Л. Войкова.
 Микулин, Александр Александрович (1895—1985) — советский конструктор авиационных двигателей.
 Микулин, Василий Яковлевич (1791—1841) — русский военачальник, генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Микулин, Василий Яковлевич (1731 — не ранее 1799) — русский военачальник, генерал-поручик.
 Микулин, Григорий Иванович — русский посол в Англию (1600—1601).
 Микулин, Иван Иванович (1942—2016) — начальник Управления воспитательной работы Министерства обороны Российской Федерации (1994—1995), генерал-лейтенант в отставке.

Женская фамилия 
 Микулина, Елена Николаевна (1906—1998) — советская журналистка, писательница.

Серия авиационных двигателей 
 Микулин М17
 Микулин АМ
 Микулин АМ-3
 Микулин АМ-34
 Микулин АМ-35
 Микулин АМ-37
 Микулин АМ-38
 Микулин АМ-39
 Микулин АМ-42

См. также 
 Микула
 Микули
 Микулич
 Микулино
 Микулинские
 Микулинский
 Никулин